Алексей Владимирович Сёмин: Сёмин, Алексей Владимирович (род. 1967) — российский предприниматель-лендлорд-рантье, миллиардер.
 Сёмин, Алексей Владимирович (1910—1972) — первый секретарь Томского и Вологодского обкомов КПСС.